LP1:

 LP1 — дебютный полноформатный студийный альбом французской группы Plastiscines.
 LP1 — пятый студийный альбом английской певицы Джосс Стоун.
 LP1 — дебютный студийный альбом британской певицы FKA twigs.